Bourbon (whiskey), een Amerikaanse whiskey

Personen
 Huis Bourbon, een belangrijke Europese dynastie die in verschillende landen op de troon zat
 Bourbon (graafschap), Bourbon (hertogdom) of Bourbonnais
 Louis de Bourbon (dichter), een Nederlands schrijver

Geografie
 Bourbon County (Kentucky), county in Kentucky
 Bourbon (Indiana), een plaats in de Verenigde Staten
 Bourbon (Missouri), een plaats in de Verenigde Staten
 de naam van Réunion van 1642 tot 1848

Andere betekenissen
 Palais Bourbon, een paleis in Parijs
 Bourbonvanille, een variëteit van vanille die afkomstig is van het eiland Réunion